Rodrigo González peut désigner :
 Rodrigo González (né en 1997), escrimeur mexicain ;
 Rodrigo González López (né en 1989), triathlète mexicain ;
 Rodrigo Andrés González Espindola (né en 1968), bassiste du groupe allemand Die Ärzte ;
  (1950-1985), musicien et poète mexicain .